Canadese – abitante del Canada, o relativo al Canada
 Canadese – danza popolare
 Tenda canadese – tipo di tenda da campeggio
 Canadese – in Sardegna, termine che indica la tuta da ginnastica.